Jimmy McGill puede referirse a varias personas:

 Jimmy McGill (1926-2013), futbolista británico
 Jimmy McGill (1939-2006), futbolista británico
 Jimmy McGill (1946-2015), futbolista británico